Чемпионат мира по боксу 1974 года прошёл с 17 по 30 августа в Гаване (Куба). Это был 1-й чемпионат мира, организованный Международной ассоциацией любительского бокса (АИБА). В турнире приняли участие 263 боксёра из 45 стран.

Медалисты

Командный зачёт

Ссылки 
 Полные результаты

Август 1974 года
Международные спортивные соревнования в Гаване
1974 год на Кубе
Бокс на Кубе
Чемпионаты мира на Кубе